Drew Paris, född 12 maj 1988 i Pointe-Claire, är en kanadensisk professionell ishockeyspelare som spelar för Modo Hockey i Hockeyallsvenskan.

Innan Paris inledde sin professionella karriär i AHL-laget Rochester Americans spelade han juniorhockey i Québec Major Junior Hockey League, bland annat för Québec Remparts och Rimouski Océanic. Efter att ha delat säsongen 2011-12 mellan Chicago Express i ECHL och Toronto Marlies i AHL, skrev Paris ett ettårskontrakt med det tyska DEL-laget Düsseldorfer EG.

Spelarstatistik

Referenser

Externa länkar 

Kanadensiska ishockeyspelare
Födda 1988
Personer från Pointe-Claire
Spelare i Remparts de Québec
Spelare i Océanic de Rimouski
Spelare i Voltigeurs de Drummondville
Spelare i Titan d’Acadie-Bathurst
Spelare i Saguenéens de Chicoutimi
Spelare i Rochester Americans
Spelare i Florida Everblades
Spelare i Gwinnett Gladiators
Spelare i Toronto Marlies
Spelare i Elmira Jackals
Spelare i Chicago Express
Spelare i Düsseldorfer EG
Spelare i Tingsryds AIF
Spelare i Modo Hockey
Levande personer
Män